Sibyl steht für:
 eine englische Form des Vornamens Sibylle, siehe Sibylle (Vorname)
 Sibyl – Therapie zwecklos, französischer Film von Justine Triet (2019)
 HMS Sibyl (P217), britisches U-Boot im Zweiten Weltkrieg